Een verkeersweg:
 N795 (België)
 N795 (Frankrijk)
 N795 (Nederland), zie Provinciale weg 795

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing